Marie Céleste est le nom que prit la fille Virginia du savant Galilée, en entrant au couvent d'Arcetri.
 Marie Celeste est le nom d’un navire dans une histoire courte par l’auteur britannique Arthur Conan Doyle. Ce nom est souvent donnée à tort au navire réel Mary Celeste.
 Marie Céleste est le nom d'un cratère d'impact sur Vénus